Badger Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Badger Island (New Hampshire)
 Badger Island (Utah)
 Badger Island (Washington)
 Badger Island (Wyoming)

in Australien:
 Badger Island (Tasmanien)